59828 Ossikar – asteroide della fascia principale
 Ossikar – personaggio dei fumetti creato da Manfred Sondermann